Güllü bezeichnet Ortschaften in der Türkei:
 Güllü (Çamlıhemşin), ein Dorf Bezirk von Çamlıhemşin der Provinz Rize
 Güllü (Eşme), ein Dorf im Bezirk von Eşme der Provinz Uşak

Güllü ist der Name folgender Personen:
 Agop Güllü (1840–1902), armenischer Theaterregisseur
 Canan Güllü (* 1962), türkische Frauenrechts-Aktivistin